Farber pode se referir a:

Pessoas 
 Aviva Farber
 Manny Farber

Localidades
Farber (Missouri)

Desambiguação